Miejscowości w USA:
 San Mateo – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Mateo
 San Mateo – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Cibola
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo San Mateo (ang. San Mateo County) – w stanie Kalifornia
Miejscowości w Wenezueli:
 San Mateo – miasto w stanie Aragua
 San Mateo – miasto w stanie Anzoátegui
Miejscowości na Filipinach:
 San Mateo – miasto w prowincji Isabela
 San Mateo – miasto w prowincji Rizal
Miejscowości w Gwatemali:
 San Mateo Ixtatán – miasto i siedziba gminy  w departamencie Huehuetenango,
 San Mateo – miasto i siedziba gminy  w departamencie Quetzaltenango
Miejscowości w Kolumbii:
 San Mateo – miasto w departamencie Boyacá